Bailey steht für:

 Bailey (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Bailey, eingefriedeter Hof, siehe Motte (Burg) #Vorburg
 Bailey (Rebsorte), rote Rebsorte
 Bailey – Ein Freund fürs Leben, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2017
 Bailey – Ein Hund kehrt zurück, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2019
 Bailey Automobile Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 S. R. Bailey & Company, US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Bailey Edwards Cars, südafrikanischer Automobilhersteller
 Bailey & Lambert, britischer Automobilhersteller
 Bailey-Brücke, Behelfsbrücke
 Old Bailey, Strafgerichtshof in London

Bailey ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in Kanada:
 Bailey (New Brunswick)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bailey (Arkansas), im Independence County
 Bailey (Colorado), im Park County
 Bailey (Florida), im Madison County
 Bailey (Georgia), im Hall County
 Bailey (Iowa), im Mitchell County
 Bailey (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Bailey (Michigan), im Muskegon County
 Bailey (Minnesota), im Sherburne County
 Bailey (Mississippi), im Lauderdale County
 Bailey (Missouri), im Jefferson County
 Bailey (Nevada), im Lander County (nicht mehr existent)
 Bailey (New York), im Monroe County
 Bailey (Mitchell County, North Carolina)
 Bailey (Nash County, North Carolina)
 Bailey (Ohio), im Lucas County
 Bailey (Oklahoma), im Grady County
 Bailey (Pennsylvania), im Perry County
 Bailey (Tennessee), im Shelby County
 Bailey (Texas), im Fannin County
 Bailey (Salt Lake County, Utah)
 Bailey (Weber County, Utah)
 Bailey (Virginia), im Tazewell County
 Bailey Addition, im Lonoke County, Arkansas
 Bailey Beach, im Middlesex County, Connecticut
 Bailey Camp, im Caldwell County, North Carolina
 Bailey Corner, im Kennebec County, Maine
 Bailey Cove Estates, im Madison County, Alabama
 Bailey Creek, im Harlan County, Kentucky
 Bailey Crossroads, im Geneva County, Alabama
 Bailey Estates, im Lonoke County, Arkansas
 Bailey Hills, im Iredell County, North Carolina
 Bailey Island (Maine), im Cumberland County
 Bailey Lake (Ohio), im Ashland County
 Bailey Meadows, im Salt Lake County, Utah
 Bailey Mills, im Windsor County, Vermont
 Bailey Prairie, im Brazoria County, Texas
 Bailey Springs, im Lauderdale County, Alabama
 Bailey Town (South Carolina), im Union County (nicht mehr existent)
 Bailey Town (Tennessee), im Cocke County
 Bailey County, Verwaltungseinheit in Texas

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bailey Bayou, im De Soto Parish, Louisiana
 Bailey Brooks Branch, im Izard County, Arkansas
 Bailey Camp Creek, im Caldwell County, North Carolina
 Bailey Cole Creek, im Newton County, Arkansas
 Bailey Cove Branch, im Madison County, Alabama
 Bailey Fork, im Burke County, North Carolina
 Bailey Fork Creek, im Henry County, Tennessee
 Bailey Hollow Branch, im Lawrence County, Tennessee
 Bailey Mill Creek, im Jefferson County, Florida
 Bailey Pond Inlet, im Essex County, New York
 Bailey Prong, im Northumberland County, Virginia
 Bailey Swamp, im Richmond County, Virginia

Sonstiges:
 Bailey Slough, See im Grant County, Minnesota
 Bailey Flat, Insel im Bristol County, Massachusetts
 Bailey Point, Insel im Aiken County, South Carolina
 Bailey Gravel Pit, Kiesgrube im Boulder County, Colorado
 Bailey Shaft Mine, Bergwerk im Ouray County, Colorado
 Bailey Mine und Bailey Extension Mine, Kohlenbergwerke im Greene County, Pennsylvania
 Bailey Oil Pool, Ölfeld im Jasper County, Mississippi
 Bailey Canyon Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien
 Bailey Canyon Wilderness Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien
 Bailey County Park, Park im Menominee County, Michigan
 Bailey Wildlife Area, Park im Jasper County, Iowa
 Bailey Yard, Güterbahnhof in Nebraska
 Mount Bailey, Schildvulkan in Oregon
 Mount Bailey (Antarktika), Berg im Osten des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel

im NRHP gelistete Objekte:
 Bailey and Massingill Store, in Lakeview, Oregon (ID-Nr. 84000133)
 Bailey Colony Farm, in Palmer, Alaska (ID-Nr. 91000775)
 Bailey Covered Bridge, in Prosperity, Pennsylvania (ID-Nr. 79002355)
 Bailey Family Farm Historic District, in Lee's Summit, Missouri (ID-Nr. 06000537)
 Bailey Farm, in Middletown, Rhode Island (ID-Nr. 84001887)
 Bailey Farm Windmill, in North Anson, Maine (ID-Nr. 88000885)
 Bailey Graveyard, in Commerce, Tennessee (ID-Nr. 96000338)
 Bailey Hill Civil War Earthworks, in Jackson, Mississippi (ID-Nr. 75001044)
 Bailey Hotel, in Bunkie, Louisiana (ID-Nr. 99000929)
 Bailey Island Cobwork Bridge, in Harpswell, Maine (ID-Nr. 75000093)
 Bailey Island Library Hall, in Harpswell, Maine (ID-Nr. 08001253)
 Bailey Ruin, in Pinedale, Arizona (ID-Nr. 05001560)
 Bailey Theatre, in Bunkie, Louisiana (ID-Nr. 79001052)
 Bailey-Harper House-Doctors Building, in Gainesville, Georgia (ID-Nr. 06000504)
 Bailey-Michelet House, in Wilmette, Illinois (ID-Nr. 82002533)
 Bailey-Ragland House, in Paris, Texas (ID-Nr. 88001917)
 Bailey-Rug Building, in Champaign, Illinois (ID-Nr. 97001337)
 Bailey’s Dam Site, in Alexandria, Louisiana (ID-Nr. 76000973)
 Bailey-Tebault House, in Griffin, Georgia (ID-Nr. 73002146)
 Bailey-Thompson House, in Georgetown, Ohio (ID-Nr. 76001373)

Siehe auch:
 Bailey Bach
 Bailey-Eisstrom
 Bailey Hall
 Bailey Island
 Bailey Lake
 Bailey Pond
 Bailey Town
 Bailey Township
 Bailey Window
 Bailie
 Bailli
 Baillie
 Bailly
 Baily
 Bayley
 Baileys
 Baylies